Eching puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Eching, municipio del distrito de Frisinga, Baviera.
Eching, municipio del distrito de Landshut, Baviera.